ТВД-10 — советский авиационный турбовинтовой двигатель. Разработан Омским моторостроительным конструкторским бюро (ОАО «ОМКБ»). Предназначен для установки на пассажирских самолётах местных авиалиний.

История 
Разработка двигателя ТВД-10 началась в 1965-м году. Приказом Министерства Авиационной Промышленности (МАП) СССР № 299 от 01.06.1965 г. ОМКБ поручается создание турбовинтового двигателя ТВД-10 взлётной мощностью 940 л.с. для самолёта Бе-30 разработки ТАНТК им. Бериева. Самолёт предназначался для местных пассажирских авиалиний.

С 1969-го года начинается серийное производство двигателей ТВД-10.

В период 1980-1990-х годов двигатель ТВД-10Б серийно изготавливался в Польше на заводах «ВСК-Жешув» и «ВСК-Калиш», всего было изготовлено порядка 500 двигателей. С 1992 года капитальный ремонт двигателя производится в ОМКБ (на конец 2004-го года отремонтировано 190 двигателей). Ремонт производится по собственной ремонтной документации, ремонтное производство сертифицировано по АП-145 и ФАП-145.

Характеристики двигателя ТВД-10 
Основные технические данные:
 Тип двигателя — турбовинтовой со свободной турбиной и выносным редуктором;
 Основные режимы, параметры и характеристики (Н=0, V=0, МСА):
 Взлётный режим:
 Эквивалентная мощность, не менее — 754 кВт (1025 л.с.);
 Винтовая мощность, не менее — 706 кВт (960 л.с.);
 Удельный расход топлива (по эквивалентной мощности), не более — 0,347 кг/(кВт·ч) (0,255 кг/(л.с.·ч)).
 Номинальный режим:
 Эквивалентная мощность, не менее — 613 кВт (934 л.с.);
 Винтовая мощность, не менее — 574 кВт (780 л.с.);
 удельный расход топлива (по эквивалентной мощности), кг/(кВт·ч) (кг/(л.с.·ч)), не более — 0,367 (0,270);
 Винтовая мощность — 529—606 кВт (720—825 л.с.);
 Расход топлива — 216—227 кг/ч;
 Габаритные размеры двигателя:
 Ширина — 555±10 мм;
 Высота — 900±10 мм;
 Длина — 2060±10 мм;
 Масса двигателя (не более):
 масса в состоянии поставки — 300 кг;
 сухая масса (по ГОСТ 17106-79) — 230 кг;
 Установленный ресурс двигателя:
 до первого капитального ремонта — 1500 ч/2250 циклов;
 межремонтный ресурc — 1500 ч/2250 циклов;
 межремонтный ресурс по техническому состоянию — 2000 ч/3000 циклов;
 назначенный ресурс — 10000 ч/10000 циклов.

Основные сборочные единицы:
 осецентробежный компрессор (6 осевых ступеней и 1 центробежная);
 камера сгорания (кольцевая, с вращающейся форсункой);
 турбина компрессора (осевая, 2-ступенчатая);
 свободная турбина (осевая, одноступенчатая);
 быстроходный редуктор (одноступенчатый, с промежуточным колесом);
 трансмиссия;
 редуктор винта (одноступенчатый, планетарный);
 коробка приводов агрегатов двигателя;
 коробка приводов самолётных агрегатов (содержит 3 привода: генератора переменного тока, стояночного тормоза воздушного винта, датчика частоты вращения воздушного винта);
 электроколлектор;
 маслобак (входит в комплектовку самолёта).

Объекты, куда может устанавливаться ТВД-10 
 Ан-28
 Бе-30
 Бе-32
 Т-101 «Грач»
 Т-106 «Орел-2»
 PZL W-3 Sokół

Разработки на базе ТВД-10 
 ТВД-10 (Изделие «10») — Базовая модель, предназначена для самолёта Бе-30/32.
 ТВД-10М (Изделие «10М») — Модель для катера на воздушной подушке «Скат».
 ТВД-10Б (Изделие «10Б») — Модель для самолёта Ан-28.
 ТВД-20 (Изделие «20») — «Глубокая» модификация, для самолётов Ан-3, Ан-38.
 ВСУ-10 (Изделие «21») — На базе ТВД-20. Вспомогательная силовая установка на Ил-86/96.

Подобные двигатели 
 ТВД-1500 (НПО «Сатурн»).
 ТВД-20 (ОАО «ОМКБ»)
 ВК-800 современный двигатель на замену ТВД-10

Ссылки 
 Сайт ОАО «ОМКБ».
 Страница о двигателе ТВД-1500 на сайте НПО «Сатурн».

Авиационные двигатели